Аданг — науруанская фамилия. Известные носители:

 Аданг, Дэвид (род. 1969) — науруанский политический деятель, сын Кеннана Аданга.
 Аданг, Кеннан (1942—2011) — науруанский политический деятель, трижды был президентом Науру.